Meunasah Mesjid (Leupung), een plaats in Indonesië
Meunasah Mesjid (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Mesjid (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Mesjid (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Meunasah Mesjid (Ulim), een plaats in Indonesië
Meunasah Mesjid (Bandar Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing